La famille Kusturica, originaire de Sarajevo, comprend, outre le célèbre réalisateur, d'autres artistes :

 Emir Kusturica, acteur, réalisateur, scénariste, compositeur et musicien serbe.
 Maja Kusturica, épouse de Emir Kusturica, elle s'occupe de leur société de production Cabiria Films à Belgrade.
 Stribor Kusturica, acteur, scénariste et musicien. Stribor est le fils d'Emir et Maja Kusturica. Il est batteur dans le groupe No Smoking Orchestra.
 Nina Kusturica, réalisatrice autrichienne, et cousine éloignée d'Emir Kusturica.